Okaka – ingrediente della cucina giapponese
 Stefania Okaka – pallavolista italiana 
 Stefano Okaka – calciatore italiano